Bertel Dahlgaard (1887-1972), un homme politique danois ;
  (1946-), économiste et journaliste danois ;
 Lauge Dahlgaard (1919-1996), un homme politique danois ;
  (1969-), un acteur danois ;
 Tyge Dahlgaard (1921-1985), un homme politique danois.

Voir aussi 
 

Patronyme danois